Moros y cristianos hace referencia a varios artículos:

Enfrentamiento en la península ibérica
 Enfrentamiento de las dos comunidades durante la Reconquista y sus consecuencias posteriores.
 Moros y cristianos, fiestas de tradicionales de varias localidades.

Cine y televisión
 Moros y cristianos (película), dirigida por Luis García Berlanga en 1987.
 Moros y cristianos (programa de televisión), presentado por Javier Sardà en 1997.

Además

 Moros y cristianos (gastronomía), 
 "¡O todos moros, o todos cristianos!", expresión coloquial para oponerse a los privilegios y tratos diferenciados, indicando que todos deben verse afectados por igual, en cosa buena o mala. Sería equivalente a la expresión "Café para todos".